Radhospnyj (ukrainisch ; russische Entsprechung /; zu deutsch etwa staatsgüterlich) ist ein häufiger Ortsname in der Ukraine:

 Radhospnyj (Krasnodon), Ansiedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon
 Radhospnyj (Perewalsk), Ansiedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Perewalsk

 ehemaliger Name einer Ansiedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Nowopskow, siehe Selenyj Haj (Starobilsk)

siehe auch:
 Radhospne
 Sowchos